

Patronyme 
Billy Zane est un acteur, producteur et réalisateur américain né le  à Chicago (Illinois).
Lisa Zane (1961-) est une actrice américaine.
Lora Zane est une actrice américaine.
Kamel Zane est un footballeur algérien qui jouait à USM Blida dans les années 1990.
Hakim Zane est un footballeur algérien qui jouait à USM Blida dans les années 1990.
Azzedine Zane est un footballeur algérien qui jouait à USM Blida dans les années 1970.
Kaddour Zane est un footballeur algérien qui jouait à USM Blida dans les années 1940.

Prénom 
Zane Lowe, de son vrai nom Alexander Zane Reid Lowe, est un animateur de radio et un présentateur de télévision né en Nouvelle-Zélande et vivant au Royaume-Uni. 
Zane Truesdale est un personnage de l'anime Yu-Gi-Oh! GX ;
 Zane est le nom de un personnage dans la série Ninjago.

Localité 
Zanè est une commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie.

Homonymie de patronyme